Közigazgatás
 Háromszék (1876 előtt), egyike volt a székely székeknek, vagyis a történelmi Székelyföld közigazgatási egységeinek
 Háromszék vármegye (1876 után)
 Kovászna megye (1968 után)
egyebek
 Háromszék, független napilap
 Háromszék Táncegyüttes